Murexiella är ett släkte av snäckor. Murexiella ingår i familjen purpursnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Purpursnäckor
Murexiella